Jacques Fesch (1930-1957) – criminale francese
Joseph Fesch (1763-1839) – cardinale cattolico, diplomatico e collezionista d'arte francese
Remigius Fesch (1595-1667) – giurista, storico dell'arte universitario svizzero
Willem de Fesch (1687-1761) – compositore e violinista olandese